Paul Lévy peut désigner :
 Paul Lévy dit Paul Lhérie (1844-1937), artiste lyrique français ;
 Paul Lévy (1887–1962), historien et linguiste français ;
 Paul Lévy (1886–1971), mathématicien français ;
 Paul Lévy (1909-1998), ethnologue français ;
 Paul Lévy (1886-1959), journaliste français ;
 Paul Lévy (1910-2002), professeur à l'UCL, ancien résistant belge.